|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Telgte

Weblinks 

Telgte
!Liste